Кубок конфедераций 2017 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из шести конфедераций, входящих в состав ФИФА, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России

Плей-офф Кубка Конфедераций 2017 является финальной частью турнира. В его состав вошли команды, занявшая первые и вторые места в группе A и группе B.

Матчи группы прошли с 18 по 25 июня 2017 года в российских городах Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи.

Сетка плей-офф

Полуфиналы

Матч № 13. Португалия — Чили

Матч № 14. Германия — Мексика

Матч № 15. Португалия — Мексика

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок конфедераций 2017 на FIFA.com 

Кубок конфедераций 2017